Rogelj ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Rogelj (1929–2023), jugoslawischer Skispringer
 Joeri Rogelj (* 1980), belgischer Klimawissenschaftler 
 Rok Rogelj (* 1987), slowenischer Snowboarder
 Špela Rogelj (* 1994), slowenische Skispringerin
 Žan Rogelj (* 1999), slowenischer Fußballspieler

Siehe auch:
Rogel